Cypress Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Cypress Branch (Delaware), Fluss im Bundesstaat Delaware
 Cypress Branch (North Carolina), Fluss im Bundesstaat North Carolina
 Cypress Branch (Mississippi), Fluss im Bundesstaat Mississippi
 Cypress Branch (Tennessee), Fluss im Bundesstaat Tennessee
 Cypress Branch (Texas), Fluss im Bundesstaat Texas